Супер рагби 2005. (службени назив: 2005 Super 12) је било 10. издање најквалитетнијег клупског рагби 15 такмичења на свету. Учестовало је 12 франшиза из Аустралије, Јужноафричке Републике и са Новог Зеланда. Сезона је трајала од фебруара до краја маја. Крусејдерси су победили Воратасе у финалу у Крајстчерчу.

Табела 

Супер 12

Плеј оф 

Полуфинале

Крусејдерси - Херикејнси 47-7 

Воратаси - Булс 23-13

Финале

Крусејдерси - Воратаси 35-25

Статистика и награде 

Највише есеја

 Рико Гир 15, Крусејдерси
 Питер Хјуит 10, Воратаси
 Брајан Хабана 9, Булс

Највише поена

 Питер Хјуит 174, Воратаси
 Ден Картер 171, Крусејдерси
 Џими Гуперт 139, Херикејнси

Референце 

Сезоне Супер рагбија
Рагби у 2005.